Grandgousier est un personnage du roman Gargantua ;
 Grangousiers est le nom communément donné aux poissons de l'ordre des Saccopharyngiformes ;
 Grangousiers est un album de bande dessinée ;
 Grangousier est une revue de gastronomie médicale fondée en 1934.